Стьюбен () — название населённых пунктов и административно-территориальных единиц в США, данное в честь Фридриха Вильгельма фон Штойбена:
 Стьюбен — город в штате Мэн.
 Стьюбен — город в штате Нью-Йорк.
 Стьюбен — деревня в штате Висконсин.
 Стьюбен — округ в штате Индиана.
 Стьюбен — округ в штате Нью-Йорк.

См. также 
 Стьюбенвилл — город в штате Огайо.